Chris Holder, właśc. Christopher Robert Holder (ur. 24 września 1987 w Sydney) – australijski żużlowiec. Indywidualny mistrz świata na żużlu w sezonie 2012.

Mistrz Australii w latach 2008, 2010, 2011, 2012 i 2014 oraz dwukrotny wicemistrz świata juniorów – 2007 i 2008. Zawodnik TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski, w lidze angielskiej Poole Pirates, zaś w lidze szwedzkiej Piraternę Motala.

Życie prywatne 
Jego bracia, James i Jack, także są żużlowcami.

Z byłą partnerką – Sealy Middleton ma syna Maxa (ur. 2012).

Kariera 

Holder swoje żużlowe starty w Europie rozpoczynał od występów w angielskim Isle of Wight Islanders w 2006 roku. W Polsce zadebiutował w 2007 roku w barwach Atlasa Wrocław. W 2007 roku Szwecji związał się z drugoligowcem – Lejonen Gislaved, z którym już w pierwszym sezonie wygrał Allsvenskan i awansował do Elitserien. Również tam klub z Gislaved nie znalazł pogromcy, a Holder został drużynowym mistrzem Szwecji. W tym samym roku podpisał kontrakt z angielskim Poole Pirates, z którym również sięgnął po tytuł. Ten wyczyn powtórzył również z nowym klubem w Polsce, Unibaksem Toruń, w którego barwach był, dla niektórych, objawieniem sezonu. Sezon ów Holder mógł uznać za szczególnie udany, ponieważ prócz trzech tytułów zdobytych drużynowo na koncie miał wówczas także tytuły indywidualne: czwarty kolejny tytuł mistrza Australii juniorów, mistrza Australii (wygrał wszystkie pięć eliminacji zdobywając maksymalne 100 punktów), oraz wicemistrza świata juniorów.

18 września 2009 na torze w Coventry wywalczył awans do cyklu Grand Prix. Obok Emila Sajfutdinowa, był najmłodszym uczestnikiem tego cyklu w 2010 roku.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Liga Polska

Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Podsumowanie:

Osiągnięcia 
 Indywidualny Mistrz Świata 2012;
 Indywidualny Mistrz Australii 2008, 2010, 2011, 2012, 2014;
 Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Australii 2005, 2006, 2007, 2008.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodnika
 Toruńskie Anioły: Holder Chris

Australijscy żużlowcy
Ludzie urodzeni w Sydney
Urodzeni w 1987
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Sparty Wrocław
Uczestnicy World Games 2017
Indywidualni mistrzowie świata na żużlu